Mistrzostwa Afryki w Piłce Ręcznej Kobiet 2010 – dziewiętnaste mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez CAHB mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w Afryce. Służył również jako afrykańskie eliminacje do mistrzostw świata 2011. Odbył się wraz z męskim turniejem w dniach 11–20 lutego 2010 roku w egipskich miastach Kair i Suez. Tytułu zdobytego w 2008 broniła reprezentacja Angoli. 

Wyznaczony do organizacji mistrzostw Egipt w listopadzie 2009 ogłosił zamiar rezygnacji z powodu wcześniejszych zamieszek wokół piłkarskich meczów z Algierią, ostatecznie jednak turniej odbył się zgodnie z planem.

Dominację w afrykańskiej piłce ręcznej kobiet potwierdziła reprezentacja Angoli zdobywając siódmy tytuł z rzędu i wraz z pozostałymi medalistami kwalifikując się do turnieju głównego mistrzostw świata 2011.

Uczestnicy 
Losowanie grup odbyło się 23 listopada 2009 roku.
 Grupa A
 
 
 
 
 Grupa B

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Ćwierćfinały

Mecze o miejsca 5–8

Półfinały

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Mecz o 1. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Confédération Africaine de Handball 

Mistrzostwa Afryki w piłce ręcznej
2010 w piłce ręcznej
2010 w Egipcie
Piłka ręczna w Egipcie